Эспартинья́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Юзерш. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19076.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 60 км юго-восточнее Лиможа, в 22 км к северо-западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 381 человек.

Климат

Экономика 
В 2007 году среди 221 человека в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 156 были экономически активными, 65 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 156 активных работали 145 человек (77 мужчин и 68 женщин), безработных было 11 (5 мужчин и 6 женщин). Среди 65 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Средневековый замок Бланш. Памятник истории с 1993 года
 Дольмен Ла-Мезон-дю-Лу. Памятник истории с 1989 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез